Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 II se dispute à Worcester du 3 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986 II
Boston II
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en novembre 1986